T-50 – radziecki czołg z okresu II wojny światowej.
 T-50 Golden Eagle – południowokoreański treningowy samolot odrzutowy.
 Suchoj T-50 – prototyp rosyjsko-indyjskiego samolotu myśliwskiego piątej generacji PAK FA.